Szawuot – żydowskie Święto Tygodni
 Zesłanie Ducha Świętego – święto chrześcijańskie

Zobacz też 
 Stado – święto słowiańskie